Жорж Жак Дантон (, 1759—1794) — діяч Великої французької революції.

Фільми 
 «Дантон» — німецький фільм 1921 року, реж. Дмитро Буховецький.
 «Дантон» — німецький фільм 1931 року, Ганс Берендт.
 «Дантон» — французький фільм 1932 року, реж. Андре Рубо .
 «Дантон» — французький фільм 1983 року, реж. Анджей Вайда.